

Storia giapponese 
  – termine usato a volte per riferirsi al più numeroso gruppo etnico giapponese, rispetto ad altri gruppi
 Periodo Yamato – periodo della storia giapponese in cui la corte imperiale governava dalla provincia di Yamato
 Regno Yamatai – stato presente nello Honshū durante il periodo Kofun
 Yamato Takeru – personaggio leggendario della dinastia Yamato
 Yamato monogatari –  collezione di componimenti poetici del periodo Heian
 Yamato-e – stile pittorico giapponese del periodo Heian

Geografia

Antartide 
 Ghiacciaio Yamato – ghiacciaio sulla costa del Principe Harald

Giappone 
 Provincia di Yamato – antica provincia del Giappone situata nell'odierna prefettura di Nara
 Yamato – città della prefettura di Kanagawa
 Yamato – cittadina della prefettura di Fukuoka inglobata con Mitsuhashi nella città di Yanagawa nel 2005
 Yamato – villaggio della prefettura di Fukushima istituito nel 1875, diventato nel 1954 una cittadina inglobata con altri centri abitati nella città di Kitakata nel 2006 
 Yamato – villaggio della prefettura di Saga istituito nel 1955, diventato nel 1959 una cittadina inglobata con altri centri abitati nella città di Saga nel 2005
 Yamato – cittadina della prefettura di Kumamoto 
 Yamato – villaggio della prefettura di Ibaraki inglobato con altri centri abitati nella città di Sakuragawa nel 2005
 Yamato – villaggio della prefettura di Kagoshima 
 Yamato – villaggio della prefettura di Yamanashi inglobato con altri centri abitati nella città di Kōshū nel 2005
 Yamato – cittadina della prefettura di Gifu, che il 1º maggio 2004 fu inglobata nella città di Gujō
 Yamato – cittadina nella prefettura di Niigata, che il 1º novembre 2004 si fuse con Muika, formando la città di Minamiuonuma
 Yamato – cittadina della prefettura di Yamaguchi, che il 4 ottobre 2004 fu inglobata nella città di Hikari
 Yamato – cittadina istituita nel 1943 nella prefettura di Saitama, che cambiò nome in Wakō il 31 ottobre 1970, quando ottenne lo status di città
 Yamato – villaggio istituito il 1º novembre 1919 diventato poi cittadina che cambiò nome in Higashiyamato il 1º ottobre 1970, quando ottenne lo status di città
 Yamato – fiume delle prefetture di Nara e Osaka

Stati Uniti d'America 
 Yamato Colony – insediamento agricolo giapponese nella Florida del sud, della prima metà del XX secolo
 Yamato Colony – piantagione di canna da zucchero giapponese-americana nel Texas

Navi 
 Classe Yamato – classe di navi da battaglia della Marina imperiale giapponese (1937-1945)
 Yamato – nave da battaglia della classe sopramenzionata
 Yamato – corvetta della classe Katsuragi, varata nel 1885 e affondata il 18 settembre 1945
 Yamato 1 – prototipo di nave a propulsione magnetoidrodinamica del 1991

Intrattenimento 
 Wadaiko Yamato – gruppo musicale giapponese che esegue musica Taiko
 USS Yamato (NCC-71807) – nave stellare della classe Galaxy nell'universo fittizio di Star Trek
 Otoko-tachi no Yamato – film giapponese del 2005 riguardante la nave da battaglia
 Yamato: Il nuovo viaggio – film d'animazione del 1979 diretto da Leiji Matsumoto
 Yamato per sempre – film d'animazione del 1980 diretto da Leiji Matsumoto e Toshio Masuda
 Yamato - L'ultima battaglia – film d'animazione del 1983
 Yamato – videogioco del 1983
 Yamato Nadeshiko shichi henge – serie televisiva giapponese del 2010
 Yamato Man – Robot Master che compare nei videogiochi Mega Man 6 e Shadow Man X
 Nome della katana di Vergil, personaggio del videogioco Devil May Cry
 Nome dell'arca leggendaria in Ōkami
 Romanzi di fantascienza militare di, ambientati nel XXIV secolo: Yamato: A Rage In Heaven e Yamato 2: The Way Of the Warrior

Anime e manga 
 Yamato – personaggio di Naruto
 Yamato – personaggio di One Piece
 La corazzata Yamato – serie televisiva anime e manga
 Yamato (conosciuta in Italia come Argo) – nave da battaglia spaziale dell'anime Star Blazers, di Leiji Matsumoto
 Kira Yamato – protagonista dell'anime Mobile Suit Gundam SEED e uno dei personaggi principali del seguito Mobile Suit Gundam SEED Destiny
 Kansuke Yamato – personaggio della serie manga/anime Detective Conan
 Minazuki Yamato – personaggio del manga Kamikaze Kaito Jeanne
 Yamato Delgado – personaggio principale della serie manga/anime Battle B-Daman 
 Yamato Ishida – personaggio fittizio del manga/anime Digimon Adventure e Digimon Adventure 02
 Yamato Akitsuki – personaggio fittizio del manga/anime Suzuka
 Waki Yamato – disegnatrice di manga 
 Yamato Kotobuki – personaggio fittizio dell'anime/manga Super Gals!
 Shiroi Senshi Yamato ("Yamato, il combattente bianco") – manga di Yoshihiro Takahashi
 Yamato – grossa nave da battaglia condotta da Isoroku Yamamoto nell'anime Zipang
 Yamato – la spada di Vergil, il fratello gemello di Dante, in Devil May Cry
 Yamato Takeru, running back e linebacker dei Teikoku Alexanders, rivale dei Deimon Devil Bats nella finale del manga Eyeshield 21
 Yamato – personaggio in versione antropomorfa tratto dalla omonima nave nel gioco e anime Kantai Collection (Kancolle)

Aziende 
 Yamato Transport – ditta di consegne porta a porta giapponese
 Yamato Video – azienda italiana del mercato audiovisivo dedicato agli anime

Altro 
 Yamato 000593 – meteorite marziano
 Stazione di Yamato – stazione ferroviaria a Yamato

Pagine correlate 
Yamato viene di solito scritto "大和", ma questi due caratteri possono essere letti anche come "Daiwa" o "Taiwa." 

Yamato può erroneamente riferirsi a:
 Daiwa, una precedente città della prefettura di Hiroshima, che il 22 marzo 2005 si è fusa con altre due città per formare la città di Mihara.
 Daiwa (Shimane), un precedente villaggio nella prefettura di Shimane, che il 1º ottobre 2004 si è fuso con Ochi, per formare la città di Misato
 Taiwa (Miyagi), una città della prefettura di Miyagi.
 Daiwa Bank, ora una parte della Resona Holdings, Inc., che fu coinvolta in uno scandalo azionario nel 1995